Фінал Кубка Італії з футболу 2014 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2013—2014, в якому зустрічались «Фіорентіна» і «Наполі». Матч відбувся 3 травня 2014 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2014 у футболі
Матчі ФК «Фіорентіна»
2014 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу